Schloss Freyenstein steht für:

 Altes Schloss (Freyenstein)
 Neues Schloss (Freyenstein)